

Pessoas
Jânio Quadros - Politico Brasileiro
Jânio de Freitas - Jornalista Brasileiro
Jânio Darrot - Político e empresário brasileiro

Filmes
Jânio a 24 Quadros -  Filme documentário brasileiro de 1981

Cidades
Presidente Jânio Quadros - Município brasileiro do estado da Bahia

Outros
Estádio Jânio Moraes - Estádio de futebol localizado em Nova Iguaçu,